Thaumeledone är ett släkte av bläckfiskar. Thaumeledone ingår i familjen Octopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
Thaumeledone